FV4030/4 Challenger () — британский основной боевой танк 1980-х годов. Разработан фирмой  во второй половине 1970-х годов на основе «Шир-2», экспортного варианта танка Чифтен. Серийно производился с 1983 по 1990 год. Всего было выпущено 420 машин.

Наиболее передовым аспектом конструкции танка Челленджер 1 являлась его комбинированная многослойная броня «Чобхэм», которая по бронестойкости намного превосходила любую монолитную катанную стальную броню, в то время стандартную для западного танкостроения. Передняя часть башни, её борта (за исключением кормы), а также верхняя лобовая деталь содержат блоки брони «Чобхэм».
Для лобовой проекции уровень стойкости к снарядам бронебойного действия (APFSDS) оценивается эквивалентом 500 мм (по стали). Толщина стального бронелиста передней части корпуса, вероятно ВЛД, составляет 70 мм.

К концу 1990-х годов был заменён в британской армии танками Челленджер 2, а снятые с вооружения машины были проданы Иордании. На сравнительных стрельбах с участием Абрамс и Леопард танк показал в среднем низкую эффективность. После чего Британия прекратила участие в подобных мероприятиях.

Боевое применение 
Танки этого типа использовались британскими войсками во время Войны в Персидском заливе. Танки оказались малопригодными к боевым действиям в условиях пустыни. До начала развертывания войны в Персидском заливе только 22 процента парка машин Challenger 1 были боеготовыми из-за перебоев и отсутствия запасных частей. Боевых потерь не имели (возможно 1 машина). В боях «Челленджерами» было уничтожено около 300 иракских танков. Моторно-трансмиссионная установка выполнена в виде единого блока и расположена продольно оси танка. Масса блока 5,49 т, для его замены в полевых условиях требуется 45 минут. В качестве основного двигателя используется 12-цилиндровый V-образный четырёхтактный дизель с турбонаддувом V-1200 «Кондор» мощностью 1200 л. с. фирмы Перкинс. Слева установлен вспомогательный дизель Н30 фирмы Ковентри Клаймекс мощностью 37 л. с. (для привода электрогенератора, запуска основного дизеля, подзарядки и прогрева аккумуляторных батарей). Оба двигателя имеют общую жидкостную систему охлаждения, обеспечивающую надежную работу моторов при температуре окружающего воздуха +52°С. что не редкость в условиях пустынь.

На вооружении

Стоял на вооружении 
  — было поставлено 420 танков. Сняты с вооружения.

Состоит на вооружении 
 : 390 танков по состоянию на 2018 год. Используются под обозначением Al-Hussein.

Стендовый моделизм 
Сборные пластиковые модели-копии танка Челленджер различных модификаций в масштабе 1:35 выпускаются фирмами Тамия (Япония) в двух модификациях - пустынный вариант и вариант для Европы.

Сборные модели в масштабе 1:72 выпускаются компанией Revell (Германия) с вариантами машин под учения 1988 года Iron Hammer, а также под операцию в Боснии и Герцеговине (IFOR)

Игровая индустрия 
Challenger 1 представлен в игре Armored Warfare в виде ОБТ 7 уровня.

Challenger 1 представлен в игре War Thunder, располагаясь на 6 ранге в ветке исследований.

Танк FV4030/4 появился в Ground War Tanks в качестве главного приза получаемого в золотом запасе.

Танк Challenger 1 с 2013 года представлен в многопользовательском аркадном шутере «Tanktastic», выпущенном для платформ Android и IOS.

Представлен в мобильном танковом симуляторе на Android «Wild Tanks» в качестве двух версий: Челленджер 2 СТ 10 уровня, Челленджер ТТ 9 уровня танков Западного блока.

Challenger 1 представлен в игре Wargame (все 3 части) в виде ОБТ войск НАТО

Танк Челленджер 1 и Челленджер 2 представлены в многопользовательском, танковом, аркадном шутере Tanktastic, выпущенном для платформ Android и IOS

См. также 
 «Челленджер» — средний танк Великобритании времён Второй мировой войны

 «Челленджер 2» — основной боевой танк Великобритании.

Литература 
 Н. Ковалёв. Английский танк «Челленджер» // «Зарубежное военное обозрение», № 3, 1981, стр.76
 А. Лукьянов. Английский танк «Челленджер-1» // «Зарубежное военное обозрение», № 3 (635), 2000. стр.28
 М. Барятинский. Средние и основные танки зарубежных стран 1945—2000 (Часть 1). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 3, 2001
 Н. Л. Волковский «Современная боевая техника. Сухопутные войска». Издательство «Полигон». 2006. стр.6

Ссылки 

 Танк «Челленджер» — описание, история создания, модификации, фотоархив http://war-arms.info/bronetechnika/tanki/tyazhelie-tanki/tyazhelie-tanki-poslevoennogo-perioda/chellendzher-velikobritaniya.html
 «Челленджер» на Броне-Сайте Чобитка Василия

Примечания 

Танки Великобритании
Основные боевые танки
Танки Войны в Персидском заливе
Танки по алфавиту
Появились в 1983 году в Великобритании